

Patronymes 

 Biagio Betti, (1545-1615), peintre florentin.
 Emilio Betti, (1890-1968), juriste et philosophe italien.
 Enrico Betti, (1823-1892), mathématicien italien.
 Freda Betti, (1924-1979), artiste lyrique française.
 Henri Betti, (1917-2005), compositeur et pianiste français.
 Laura Betti (de son vrai nom Trombetti), (1927-2004), actrice italienne.
 Priscilla Betti, (1989), chanteuse et actrice française.
 Sigismondo Betti, (1699-1765), peintre italien.
 Ugo Betti, (1892-1953), magistrat, poète et dramaturge italien.
 Umberto Betti, (1922-2009), cardinal italien.

Corps célestes 
 (17076) Betti, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.